Валуевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Валуевское сельское поселение — входит в Старополтавский район

Омская область 
 Валуевское сельское поселение — входит в Тюкалинский район